Mirna – nome proprio di persona serbo e croato femminile
Mirna – comune della Slovenia
Mirna – nome croato del fiume Quieto
miRNA – sigla con cui sono noti i MicroRNA
11194 Mirna – asteroide della fascia principale